Il singolare  dello  SAP Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Andy Roddick era il detentore del titolo ma ha perso in semifinale contro Radek Štěpánek.
Radek Štěpánek ha vinto in finale contro Mardy Fish,3-6,6-4,6-2.

Teste di serie 

  Andy Roddick (semifinali)
  Juan Martín del Potro (quarti)
  James Blake (semifinali)
  Radek Štěpánek (campione)

 Mardy Fish (finale)
 Sam Querrey (quarti)
 Igor' Kunicyn  (primo turno)
 Robby Ginepri (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

SAP Open 2009
ATP World Tour 2009